Ла-Бинь () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Оне-сюр-Одон. Округ коммуны — Вир.

Код INSEE коммуны — 14073.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 197 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 137 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 110 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 80,3 %, в 1999 году было 73,5 %). Из 110 активных жителей работали 95 человек (57 мужчин и 38 женщин), безработных было 15 (8 мужчин и 7 женщин). Среди 27 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ла-Бинь 

Коммуны департамента Кальвадос